Russell je lahko:

 Andrew Hamilton Russell, general.
 Bertrand Russell (1872—1970), valižanski matematik, logik, filozof in nobelovec.
 David Abel Russell, kongresnik ZDA.
 George William Russell (1867—1935), irski teozof.
 Henry Norris Russell (1877—1957), ameriški astronom in astrofizik.
 Edmund Uniacke Russell, britanski general
 George Neville Russell, britanski general
 Hugh Edward Russell, britanski general
 James Dewar Russell, britanski general
 Nelson Russell, britanski general
 Dudley Russell, britanski general
 Valentine Cubitt Russell, britanski general
 William Ritchie Russell, britanski general